Айх:

 Айх — река в Германии.
 Айх — коммуна в Германии.
 Айх — коммуна в Швейцарии.
 Айх-Ассах — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия
 Айх, Брендан — программист и создатель языка программирования JavaScript.
 Айх, Гюнтер — немецкий (западногерманский) писатель.